Партизанська вулиця

Партизанська вулиця — вулиця у Батурині
 Вулиця Партизанська – вулиця у Запоріжжі
  Вулиця Партизанська — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Партизанська вулиця — вулиця у Кременчуці
 Партизанська вулиця — вулиця у смт Метьолкіному Луганської області
 Партизанська вулиця — вулиця у селі Мигалках Київської області
 Партизанська вулиця — вулиця у Миколаєві
 Вулиця Партизанська – вулиця у Опішні
 Партизанська вулиця — вулиця у Прилуках
 Партизанська вулиця — вулиця у Севастополі
 Вулиця Партизанська — вулиця у Сєвєродонецьку

Партизанська вулиця — вулиця у Воложині Мінської області

Партизанська вулиця — вулиця у Іжевську
 Партизанська вулиця — вулиця у селі Чернігівці Приморського краю

Див. також 
 Партизанський проспект

Вулиці